Distrikt Huambo bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Huambo (Caylloma), Distrikt in der Provinz Caylloma (Region Arequipa)
 Distrikt Huambo (Rodríguez de Mendoza), Distrikt in der Provinz Rodríguez de Mendoza (Region Amazonas)